Bicubic est un espace culturel et sportif situé à Romont, dans le canton de Fribourg, en Suisse.

Description 
Imaginé par l'architecte Jean-Luc Grobety, Bicubic est propriété de l'Association des communes pour le CO de la Glâne. Cette construction de 2005 comprend une salle de spectacle en gradins de 450 places, une halle de sport triple d'une capacité de  spectateurs, une galerie d'exposition et deux bars.

L'Association Bicubic programme une dizaine de spectacles par saison et accueille des conférences, spectacles amateurs ou événements privés.

Annexes

Lien externe

Notes et références 

Salle de spectacle en Suisse
Salle de concert en Suisse
Culture dans le canton de Fribourg
Bâtiment dans le canton de Fribourg